Ciuperceni se poate referi la:

Ciuperceni, Gorj, reședința comunei cu același nume
Ciuperceni, Satu Mare
Ciuperceni, Teleorman, reședința comunei cu același nume
Ciuperceni (Cosmești), Teleorman
Ciupercenii Noi, Dolj, reședința comunei cu același nume
Ciupercenii Vechi, Dolj
Ciupercenii de Olteț, Gorj
Castrul roman de la Ciuperceni